Policarp Asceta, escriptor grec romà d'Orient.
 Policarp d'Esmirna o Sant Policarp, religiós i escriptor grec cristià del .